Walking on Sunshine steht für:

 Walking on Sunshine (Eddy-Grant-Album), 1979
 Walking on Sunshine (Eddy-Grant-Lied), 1982
 Walking on Sunshine (Katrina-and-the-Waves-Album), 1983
 Walking on Sunshine (Katrina-and-the-Waves-Lied)
 Walking on Sunshine (Jennifer-Lopez-Lied), 2001
 Walking on Sunshine (Film), Film von Max Giwa und Dania Pasquini (2014) 
 Walking on Sunshine (Fernsehserie), österreichische Fernsehserie (2019)